Алекса́ндр Ива́нович Галу́шкин () — советский и российский учёный, доктор технических наук (1974), профессор МФТИ (1988), в последние годы жизни — руководитель лаборатории разработки систем интеллектуального управления промышленными комплексами ФГАНУ ЦИТиС и Центра нейросетевых технологий ИнтерЭВМ. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996), лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области образования (2002).

Краткая биография 
А. И. Галушкин окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана в 1963 г. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук защищена им в 1966 г., а учёной степени доктора технических наук — в 1974 г.

В 1992 г. основал и в течение многих лет являлся главным редактором научного журнала «Нейрокомпьютер» (с 1999 г. издание стало называться «Нейрокомпьютеры: разработка, применение»).

Александр Иванович — один из основателей Всероссийской конференции «Нейрокомпьютеры и их применение» (НКП) — авторитетного российского научного форума по всем направлениям современного нейрокомпьютинга.
В последние годы жизни А. И. Галушкину было поручено руководить Лабораторией разработки систем интеллектуального управления промышленными комплексами ФГАНУ ЦИТиС и Центром нейросетевых технологий ИнтерЭВМ.

Научно-педагогическая деятельность 
А. И. Галушкин преподавал 
 с 1968 г. в Московском институте электронного машиностроения, 
 затем — на кафедре «Интеллектуальные информационные системы и технологии» МФТИ и 
 департаменте программной инженерии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Научные труды 
Научные труды Александра Ивановича Галушкина по теории нейронных сетей представлены более чем в 400 научных трудах, в том числе в 25 монографиях, изданных в России и за рубежом.

Основные монографии 
 Многослойные системы распознавания образов / А. И. Галушкин. — М. : МИЭМ, 1970.
 Синтез многослойных систем распознавания образов / А. И. Галушкин. — М.: Энергия, 1974 г.
 Galushkin, Alexander I. Neural network theory, Springer, 2007. — 402 pp. — ISBN 978-3-540-48125-6.
 Нейронные сети : основы теории / А. И. Галушкин. — М. : Горячая линия-Телеком, 2010. — 496 с. — ISBN 978-5-9912-0082-0.

Учебные пособия 
 Ф. Уоссермен. Нейрокомпьютерная техника. — М.: Мир, 1992. Пер. с англ. к.ф.-м.н. Ю. А. Зуева и В. А. Точенова под ред. д.т. н. А. И. Галушкина. — 240 с. ISBN 5-03-002115-9.
 Галушкин А. И. Теория нейронных сетей : Учеб. пособие для вузов. — М. : Радиотехника, 2000. — 415 с. : ил. ; 22 см. — (Нейрокомпьютеры и их применение; кн. 1). — Библиогр. в конце ст. — Из содерж.: Структуры нейронных сетей ; Оптимальные модели нейронных сетей ; Адаптивные нейронные сети ; Надёжность и диагностика нейронных сетей. — 2000 экз. — ISBN 5-93108-005-8.
 Галушкин А. И. Нейрокомпьютеры : Учеб. пособие для вузов / А. И. Галушкин. — М. : Радиотехника, 2000. — 524 с. : ил. ; 22 см. — (Нейрокомпьютеры и их применение; кн. 3). — Из содерж.: Теория нейронных сетей ; Архитектура нейрокомпьютеров ; Нейроматематика ; Нейропакеты: современное состояние и сравнительные характеристики ; Первые нейрокомпьютеры ; Моделирование нейронных сетей на суперЭВМ ; Нейрокомпьютеры на универсальных микропроцессорах ; СБИС-нейрочипы — перспективное направление разработок нейрокомпьютеров ; Нейрокомпьютер на базе СБИС-нейрочипов ; Перспективные технологии нейрокомпьютеров ; Оценка производительности нейрокомпьютеров. — 2000 экз. — ISBN 5-93108-007-4.
 Нейронные сети: история развития теории : Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред.: А. И. Галушкина, Я. З. Цыпкина. — М. : Радиотехника, 2001. — 839 с. : ил. ; 22 см. — (Нейрокомпьютеры и их применение; кн. 5). — 1100 экз. — ISBN 5-93108-007-4.

Выступления в сети 
 Галушкин А. И.   Транспьютерные системы и мемристоры в развитии высокопроизводительной вычислительной техники  / конф. «Посткремниевые вычисления», 25-27.11.2014 г. (видео на портале Национальный суперкомпьютерный форум)
 Галушкин А. И.  Состояние и перспективы развития робототехники, включая системы управления  // выступл. на конгрессе «Глобальное будущее 2045», 17 февраля 2012 года, Москва.

Награды и почётные звания 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996).
 Премия Правительства Российской Федерации в области образования — за создание учебных пособий для учебных заведений высшего профессионального образования «Теория нейронных сетей» и «Нейрокомпьютеры» — за 2002 год.

Примечания

Ссылки 
 Скончался проф. А. И. Галушкин  Сообщение на портале МФТИ.
 Сообщение о кончине А. И. Галушкина  на портале НИУ ВШЭ.
 Об уходе А. И. Галушкина  на портале издательства «Радиотехника».
 Neurocomputers, Nano-Orbiters and Xtallography: Foreign Students at MIPT Summer Internship 2014 Иностранные студенты на летней научной школе в МФТИ (в том числе в группе проф. А. И. Галушкина)
  Научные труды А. И. Галушкина  в каталоге РГБ.
 Научные труды А. И. Галушкина  на Math-Net.Ru

Математики СССР
Математики России
Выпускники МГТУ
Преподаватели Московского физико-технического института
Преподаватели Московского государственного института электроники и математики
Преподаватели ВШЭ